Jean de la Croix est un nom porté par plusieurs personnalités et plusieurs lieux.

Personnalités 
 Jean de la Croix (1542-1591), saint religieux, docteur de l'Église.
 Johannes Crucius, ou Jean de la Croix (1560- 1625), théologien protestant hollandais
 Jean de la Croix, pseudonyme de Jean-Pierre Cros-Mayrevieille (1810-1876), écrivain et journaliste.

Toponyme 

 Saint-Jean-de-la-Croix, commune française de Maine-et-Loire.